Si tu veux pas qu'ta femme… est une chanson populaire du carnaval de Dunkerque. Comme en témoignent certaines chansons du carnaval, lors de la fête s'instaure une sorte de rivalité homme/femme: une « misogynie bon enfant ».

Si tu veux pas qu'ta femme t'emmerde

Si tu veux pas qu'ta femme t'emmerde,
N'te marie pas, n'te marie pas
Si tu veux pas qu'ta femme t'emmerde,
N'te marie pas, n'te marie pas
Si tu veux pas qu'ta femme t'emmerde,
N'te marie pas, te marie pas
Si tu veux pas qu'ta femme t'emmerde,
N'te marie pas, elle t'emmerdra pas

Liens externes    
 

Musique de carnaval
Carnaval de Dunkerque
Dunkerque